De Bulgaarse parlementsverkiezingen van 2017 vonden op 26 maart van dat jaar plaats en werden gewonnen door GERB, de partij van zittend premier Bojko Borisov (*1959).

Uitslag

Verwijzingen

Verkiezingen in Bulgarije
Verkiezingen in 2017